Paperino il potente potatore (Out on a Limb) – cortometraggio animato del 1950
 Ma capita tutto a me? (Out on a Limb) – film del 1992
 Out on a Limb – videogioco del 1985